David Ferrer era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale da John Isner. Lo statunitense ha poi superato in finale Lu Yen-Hsun per 7-64, 7-67.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 David Ferrer (semifinale)
 Tommy Haas (secondo turno)
 John Isner (campione)
 Kevin Anderson (secondo turno)

  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Gaël Monfils (ritirato per un affaticamento)
  Robin Haase (primo turno)
  Daniel Brands (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Jack Sock (quarti di finale)

  Rubin Statham (primo turno)

Qualificati 

  Bradley Klahn (secondo turno)
  Lukáš Lacko (secondo turno)

  Donald Young (secondo turno)
  Daniel Gimeno-Traver (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2014
ATP World Tour 2014